Уехукиља ел Алто има више значења:

 Општина Уехукиља ел Алто (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Уехукиља ел Алто (Уехукиља ел Алто, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику